Vuohisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Getö (ö), Nyland, Helsingfors,  (18 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 62,01, long 25,30),  (9 ha)
 Vuohisaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (0 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,76, long 25,30), 
 Vuohisaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,07, long 26,38),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,08, long 26,65),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,44),  (32 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 26,73),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 26,73),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,92),  (16 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,80, long 26,40),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 26,67),  (7 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 26,85),  (21 ha)
 Vuohisaari (ö i Jyväskylä, Putkilahti, Ylisjärvi),  (0 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,59, long 25,83),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,23, long 28,09),  (10 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,03),  (7 ha)
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,32, long 27,92),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,20, long 27,98),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,28, long 28,17),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 27,65),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,45, long 24,87),  (20 ha)
 Vuohisaari (ö i Karstula, Pääjärvi),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,86, long 25,93),  (9 ha)
 Vuohisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Saarijärvi, Kalmarinselkä),  (2 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 27,31),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,60, long 26,61),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,66),  (9 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,86),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,92, long 28,62),  (0 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,02, long 28,68), 
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,29, long 26,65),  (7 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (13 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,72, long 28,54),  (7 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,09, long 29,31),  (0 ha)
 Vuohisaari (ö i Kinnula, Poikkeusjärvi),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Kivijärvi, Talviaislahti),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,06, long 25,62),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 25,64), 
 Vuohisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 26,24),  (10 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,86, long 28,93), 
 Vuohisaari (ö i Petäjävesi, Ylä-Kintaus),  (13 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,70, long 23,25),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,40),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,34, long 27,68),  (12 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,68, long 25,55),  (5 ha)
 Vuohisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,68, long 25,93),  (5 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 28,20),  (17 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,14, long 28,40),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,50, long 30,73),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Urais, Iso-Uurainen),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,30, long 28,71),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Muurame, Saarenlahti),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,32), 
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,35, long 27,28),  (13 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,08, long 27,08),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,83, long 27,12),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 27,36),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 27,53),  (10 ha)
 Vuohisaari (ö i Kannonkoski, Kuivaselkä),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Kannonkoski, Vuosjärvi),  (1 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,60, long 27,94),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,25),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Satakunta), Björneborg,  (4 ha)
 Vuohisaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (3 ha)
 Vuohisaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele),  (16 ha)
 Vuohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 28,61),  (6 ha)
 Vuohisaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)

Ryssland
 Vuohisaari (ö i Ryssland), 

Robotskapade Finlandförgreningar